El Dormidor: muntanya del límit del terme comunal de Mosset, de la comarca del Conflent, amb terres occitanes
 El Dormidor: muntanya del límit del terme comunal de Caudiers de Conflent, de la comarca del Conflent, amb el de Matamala, de la del Capcir.